Сокращение M-bus или MBus используют для указания на следующие виды компьютерных интерфейсов и шин:

 Сервисный интерфейс телефонов NOKIA M-BUS, предназначенный для подключения моделей 1610, 3110, 61ХХ, 8110, 32ХХ, 33ХХ, 51ХХ, 61ХХ, 8210, 8850 к персональному компьютеру.
 Meter-Bus - cтандарт физического уровня для полевой шины на основе асинхронного интерфейса и коммуникационный протокол, используемый для связи устройств по этой шине. Преимущественно применяются для приборов учета электрической энергии, тепла, воды и т.п.
 MBus (SPARC) - компьютерная шина расширения, разработанная и реализованная компанией Sun Microsystems для обеспечения выскоскоростного взаимодействия процессора, материнской платы и оперативной памяти компьютерных систем SPARC, выпускавшихся этой компанией.